|}

Die Eisenbahnstrecke Belgrad–Niš ist die wichtigste Eisenbahnverbindung von der serbischen Hauptstadt Belgrad in Richtung Nordmazedonien und Bulgarien. Sie wurde am 3. September 1884 eröffnet und ist damit die älteste Bahnstrecke in dieser Region.  Seitdem wurden weite Teile der Strecke saniert, modernisiert und elektrifiziert. Seit den 1990er-Jahren ging der Verkehr jedoch immer weiter zurück und auch die Strecke selbst ist in keinem guten Zustand mehr, mancherorts ist die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h oder noch weniger begrenzt.

Jedoch ist eine grundlegende Modernisierung und ein  zweigleisiger Ausbau der Strecke geplant. Die Fahrzeit zwischen Belgrad und Niš soll von derzeit 5:30 Stunden auf 1:15 Stunden verkürzt werden. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 2,2 Milliarden Euro. Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) will den Ausbau mit einem Darlehen über 500 Millionen Euro unterstützen. Auch die Europäische Investitionsbank (EIB) beteiligt sich mit einem Darlehen von 1,1 Milliarden Euro an dem Projekt. Die Bauarbeiten sollen bis 2029 abgeschlossen werden. Nach der Modernisierung sollen Geschwindigkeiten von 200 Stundenkilometern für Personenzüge möglich sein.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Serbien